Амстердамский турнир 1977 года — третий международный предсезонный футбольный турнир, состоявшийся в честь 702-летия города Амстердам. В нём принимали участие четыре команды: испанская «Барселона», английский «Ливерпуль», а также нидерландские АЗ и «Аякс».

Победу в турнире одержал клуб АЗ, который обыграл в финале амстердамский «Аякс» со счётом 3:0.

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com

Сезоны Амстердамского турнира
Футбол в Европе в 1977 году
Спорт в Нидерландах в 1977 году
Август 1977 года